Borussia Mönchengladbach (uitspraak: , ong. boroesia meunchenglatbach ["g" als in zakdoek]) is een Duitse voetbalclub, opgericht in 1900 en uitkomend in de Bundesliga. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Borussia-Park.

Geschiedenis

Vroege geschiedenis 

Op 17 november 1899 richtten een aantal leden van de sportclub Germania de sportclub FC Borussia München-Gladbach op. Borussia is de Latijnse benaming voor Pruisen, de (deel)staat van het Duitse Keizerrijk, waarin de stad lag. In deze tijd heette de stad nog München-Gladbach. De stad onderging nog enkele naamswijzigigen: München Gladbach (1933), Mönchen Gladbach (1950), Mönchengladbach (1960).

Er werd gespeeld op een terrein in het stadsdeel Eicken. Op 1 augustus werd Fußballklub Borussia 1900 opgericht. Aanvankelijk speelde de club voornamelijk vriendschappelijke wedstrijden. In februari 1903 werd besloten om op een regelmatige basis wedstrijden te spelen. De club deed een aanvraag bij de West-Duitse voetbalbond die in 1898 opgericht werd en werd als nummer dertig geregistreerd. De club startte in de derde klasse. De club had al snel succes en promoveerde naar de tweede klasse. In 1907 werd de club kampioen, maar werd om organisatorische redenen het volgende seizoen opnieuw in de tweede klasse ingedeeld. Twee jaar later werd de club opnieuw kampioen en promoveerde zo naar de A klasse, de toenmalige hoogste klasse. Het voetbal in Duitsland was in deze tijd nog sterk regionaal verdeeld en er waren zeer veel competities die als hoogste klassen golden. De club had echter pech want door het invoeren van de Verbandsliga werd de A klasse de tweede klasse, waardoor de club status quo bleef. Na drie seizoenen slaagde de club erin om kampioen te worden en voor het eerst in zijn geschiedenis in de hoogste klasse te spelen.

In 1914 werd begonnen met de bouw van het Bökelbergstadion, een stadion dat tot 2004 in gebruik zou blijven. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog duurde het wel tot 1919 vooraleer het stadion voltooid was. In datzelfde jaar fuseerde de club met Turnverein Germania 1889 tot VfTuR 1889 M.Gladbach. Na een tweede plaats in 1919/20 in de Kreisliga Westrhein achter VVJ Düren nam de club de plaats van Düren in bij het West-Duitse kampioenschap. De club bereikte de finale en won deze tegen Kölner BC 01. Als kampioen van West-Duitsland kreeg de club een ticket naar de eindronde om de Duitse landstitel. In Mannheim verloor de club al in de eerste rond met 7-0 van SpVgg Fürth. In 1921 werd de fusie ongedaan gemaakt en werd de huidige naam aangenomen. De volgende seizoenen eindigde de club, op 1925 na, telkens in de top drie maar kon pas in 1929 de titel in de Rheinbezirksklasse pakken. In de West-Duitse eindronde werd de club tweede achter Fortuna Düsseldorf in de groepsfase en plaatste zich zo voor de finalegroep met vier clubs, waarvan drie clubs zich plaatsten voor de nationale eindronde. Borussia werd laatste en miste dus een nieuwe kwalificatie. De volgende seizoenen eindigde de club in de middenmoot.

In 1933 werd de Duitse competitie grondig geherstructureerd onder impuls van het Derde Rijk. De Gauliga werd ingevoerd als de nieuwe hoogste klasse. De ontelbare onderverdelingen van de overkoepelende bonden verdwenen en er kwamen zestien nieuwe hoogste klassen. Borussia werd ingedeeld in de Gauliga Niederrhein. De club moest onder dwang fusioneren met Sport-Club 1894 München Gladbach en trad aan tijdens seizoen 1933/34 als SC Borussia München Gladbach en werd vijfde op twaalf clubs. Na dit seizoen werd de fusie ongedaan gemaakt en werd weer de naam Borussia VfL München Gladbach. In 1935/36 werd de club voorlaatste en degradeerde. De volgende seizoenen in tweede klasse draaide de club mee aan de top, maar werd in de eindronde om promotie telkens uitgeschakeld.

Bundesliga 

Nadat de club in 1965 in de Bundesliga begon, leidde coach Hennes Weisweiler een jong team naar de meest succesvolle periode van de club. De club werd vijf keer landskampioen in acht seizoenen, won de Duitse beker en ook twee keer de UEFA Cup.

Op de laatste dag van het seizoen 1977/78 had 1. FC Köln evenveel punten als Borussia Mönchengladbach, maar Keulen had tien doelpunten meer op hun doelpuntensaldo dan Mönchengladbach. Keulen speelde op die dag tegen het al gedegradeerde FC St. Pauli en Mönchengladbach speelde tegen Borussia Dortmund.
1. FC Köln had dus eigenlijk slechts een simpele overwinning bij een al gedegradeerde club nodig, maar het verliep anders. In de pauze stond het wel 0-2 voor Keulen in de Hamburgse wijk St. Pauli, maar Mönchengladbach stond na 45 minuten al 6-0 voor. Mönchengladbach won uiteindelijk met 12-0 van Dortmund, wat tot de dag vandaag de hoogste overwinning überhaupt is in de Duitse Bundesliga. Maar omdat Keulen intussen 5-0 had gescoord werd Keulen toch kampioen.

In de jaren '80 speelde Borussia Mönchengladbach structureel in de subtop van de Bundesliga, maar werden er geen prijzen gewonnen. Dit duurde tot 1995 toen de club de Duitse beker wist te winnen. De club degradeerde zelfs naar de tweede Bundesliga, maar kwam in 2001 weer terug. Vanaf 1 februari 2007 was Jos Luhukay hoofdtrainer van Borussia Mönchengladbach. De Venlonaar nam de taken over van Heynckes, die ontslag nam na dertien wedstrijden zonder overwinning. In het seizoen 2006/2007 werd Borussia laatste waardoor het in het seizoen 2007/2008 in de tweede Bundesliga speelde. Op 7 mei 2008 promoveerde de club weer naar de Bundesliga.

Gedurende het seizoen 2010/11 werd de Zwitser Lucien Favre aangesteld als hoofdtrainer van de club. Onder Favre redde Borussia Mönchengladbach zich uit de relegatieronde tegen VfL Bochum. In het seizoen 2011/12 behaalde de ploeg voor het eerst sinds het seizoen 1995/96 een eindplaats in de bovenste helft van het klassement (4e) en heeft dit sindsdien volgehouden (8e, 6e, 3e, 4e, 9e, 9e, 5e, 4e).

Europese successen 
In de jaren 70 van de 20e eeuw kwam Borussia elk seizoen uit in een van de Europese bekertoernooien en bereikte daarin vijf maal de finale. In 1973 verloor Borussia nog de UEFA-cup- finale van Liverpool FC (uit 0-3 verloren en thuis 2-0 winst) nadat het in de halve finale FC Twente had uitgeschakeld. In 1975 pakten de Borussen de UEFA-cup wel door in de finale FC Twente te verslaan. In de thuiswedstrijd kwam Borussia niet verder dan 0-0 maar sloeg in Enschede genadeloos toe met 5-1 winst.
In 1977 reikte Borussia tot de finale van de Europacup I maar moest in Rome met 1-3 buigen voor Liverpool FC. Omdat Liverpool weigerde voor de wereldbeker uit te komen speelde Borussia in februari 1978 voor de wereldbeker tegen het Argentijnse Boca Juniors. De 2-2 in La Bombonera gaf hoop op de zege maar thuis (in Karlsruhe) moest Borussia door een 0-3 nederlaag de Wereldbeker toch aan de Argentijnen laten.
In 1979 won Borussia opnieuw de UEFA-cup door Rode Ster Belgrado over twee wedstrijden (1-1 uit en 1-0 thuis) te verslaan. Een jaar later moest Borussia deze cup aan Eintracht Frankfurt laten. Tegenover de 3-2 winst in eigen huis stond een 0-1 nederlaag in Frankfurt waardoor Frankfurt op basis van het principe van meer in de uitwedstrijd gescoorde doelpunten de UEFA-cup pakte.
Ook in de jaren erna kwam Borussia veelvuldig uit in de Europese toernooien maar reikte nooit meer verder dan een halve finale in 1986/87.

Erelijst

Sponsoren

Eerste elftal

Selectie 

Laatste update: 06 februari 2023

Staf 

Laatste update: 31 juli 2022

Overzichtslijsten

Eindklasseringen sinds 1964

Resultaten

Borussia in Europa 

Borussia speelt sinds 1960 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De edities die Borussia Mönchengladbach heeft gewonnen zijn dik gedrukt:
Champions League (4x)
2012/13, 2015/16, 2016/17, 2020/21
Europacup I (5x)
1970/71, 1971/72, 1975/76, 1976/77, 1977/78
Europa League (4x)
2012/13, 2014/15, 2016/17, 2019/20
Europacup II (3x)
1960/61, 1973/74, 1995/96
UEFA Cup (10x)
1972/73, 1974/75, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1996/97
Intertoto Cup (1x)
 -1984

Bijzonderheden Europese competities:

UEFA Club Ranking: 79e (17-05-2022)

Bekende (oud-)Fohlen

Spelers

Records 
 Top-5 meest gespeelde wedstrijden 

 Top-5 doelpuntenmakers

stand: 12-12-2022

Trainers

Externe link 
 Officiële website